

Persone
Mimi Fariña (1945-2001) – cantautrice statunitense
Mimi Leder (1952) – regista statunitense
Mimi Miyagi (1973) – ex attrice pornografica e politica filippina
Mimi Parent (1924-2005) – pittrice canadese
Mimi Rogers (1956) – attrice statunitense

Personaggi immaginari
Mimi Tachikawa  – personaggio tratto dalla serie animata Digimon

Altro
Mimi  – creatura della mitologia aborigena australiana
Mimi – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
Mimì (disambigua)